Op de 63e editie van het Australian Open 1989 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 18 tot en met 29 januari 1989.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd. Zonder setverlies bereikten zij de finale, alwaar zij erin slaagden hun titel te prolongeren. In de eindstrijd versloegen zij het als zesde geplaatste koppel Patty Fendick en Jill Hetherington in drie sets. Het was hun 74e geza­men­lijke titel. Navrátilová had daarnaast 71 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Shriver 24.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Twee Belgische vrouwen speelden mee:
 Ann Devries en de Nederlandse Nicole Jagerman bereikten de tweede ronde.
 Ook Sandra Wasserman en de Française Julie Halard hadden de tweede ronde als eindstation.

Er waren zes Nederlandse deelneemsters:
 Manon Bollegraf en de Australische Nicole Provis waren het elfde reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.
 Nicole Jagerman en de Belgische Ann Devries bereikten eveneens de tweede ronde.
 Voor Carin Bakkum en Brenda Schultz viel het doek al na de eerste ronde.
 Ook Hester Witvoet en de Australische Anne Minter verloren hun openingspartij.
 Hellas ter Riet en de Japanse Yukie Koizumi konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1989